

События 
 8 — Консулы: Гай Марций Цензорин и Гай Азиний Галл (оба — плебеи); народный трибун: Секст Пакувий Тавр.
 8 — Тиберий углубился в германские земли и дошёл до Эльбы. Между Рейном и Везером организована римская область. Тиберий захватил в плен  германцев и поселил их в Галлии возле Рейна.
 8 — месяц секстилий переименован римским сенатом в август в честь императора Октавиана Августа.
 8 — Царь Боспора Полемон убит аспургианами. Октавиан Август признал Аспурга царём Боспора, добившись выделения из его царства Херсонеса.
Хунну:
 8 до н. э.—13 н. э. — Шаньюй хуннов Учжулю.
Китай:
 8—7 — Регент при малолетнем императоре Китая Ван Ман (племянник императрицы-матери).

Родились 
 Гней Корнелий Лентул Гетулик, консул Римской империи 8 года до н. э.;
 Луций Юний Силан.

Скончались 
 Полемон I — царь Понта и Боспора;
 Гай Цильний Меценат — римский государственный деятель и покровитель искусств;
 Цзюйя-жоди — шаньюй хунну с 12 по 8 год до н. э.;
 8, 27 ноября — Квинт Гораций Флакк (род. 8 декабря 65 до н. э.), крупнейший поэт «золотого века» римской литературы.

Примечания

См. также